KGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Khrabrovo, Kaliningrad, Russia